Теуво Энсио Аура (, 28 декабря 1912, Рускеала, Великое княжество Финляндское — 11 января 1999, Хельсинки, Финляндия) — финский государственный деятель, член , премьер-министр Финляндии (1970 и 1971—1972).

Биография 
По образованию юрист, лиценциат права (1948). С 1940 года — на государственной службе в Хельсинки, в 1943 году был назначен исполнительным директором почтового отделения Сберегательного банка. Возглавлял Экономический совет (1946—1947), в 1951 году — глава Совета по экономическому планированию Финляндии.

В послевоенный период неоднократно входил в состав правительства: был министром торговли и промышленности в кабинетах Урхо Кекконена в 1950—1951 и 1953, министром юстиции в 1951, министром внутренних дел (1953—1954) и министром финансов (1957).

В 1968—1979 годах был мэром Хельсинки. Завоевал популярность горожан благодаря проведению политике открытости. В 1970 и 1971—1972 годах был премьер-министром Финляндии.

Примечания 

Премьер-министры Финляндии
Мэры Хельсинки
Министры внутренних дел Финляндии
Министры финансов Финляндии
Министры юстиции Финляндии
Министры торговли и промышленности Финляндии
Политики XX века
Правители Европы XX века
Банкиры Финляндии